Переключатель:

 Переключатель (элемент интерфейса программ) — в программировании, элемент графического пользовательского интерфейса, который позволяет пользователю осуществлять возможность множественного выбора
 Переключатель (электротехника) — электрический коммутационный аппарат, служащий для замыкания и размыкания электрической цепи
 Молекулярный переключатель — молекула, которая может существовать в двух или более устойчивых формах.